Kuglački klub "Knin (KK "Knin; K.K. Knin; Knin) je muški kuglački klub iz Knina, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska.  
Klub se trenutno ne natječe te je neaktivan.

O klubu 
Kuglački klub "Knin" je osnovan 1999. godine. 
U redovna ligaška natjecanja se uključio u sezoni 2000./01. u "3. HKL - Jug". Klub je za treninge koristio dvostaznu stazu u sklopu Doma OS RH u Kninu, 
dok je za utakmice i ligaška natjecanja koristio kuglanu u Šibeniku.   
Klub je ligaški neaktivan od 2011. godine

Uspjesi

Ekipno

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Knin

Vanjske poveznice 
 kuglanje-knin.blogspot.com, stranice kluba 
 Kuglački Klub Knin, facebook stranica 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB KNIN

Izvori 
 
 kninnnnn.blogspot.com, Knin, objavljeno 22. travnja 2013., pristupljeno 25. veljače 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB KNIN 
 fininfo.hr, KK "KNIN" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "KNIN" 
  
 

Knin
Knin